Никола Петров Зографов или Зографски е български просветен деец и революционер, деец на Вътрешна македоно-одринска революционна организация. Използва псевдоними като Източник, Мерсин, Мерун.

Биография 

Никола Зографов е роден през 1869 година във велешкото село Ораовец, както сам пише село „съ по-вече отъ 100 кѫщи, населени съ българи-земледѣлци, стопани на своя земя“. Вуйчо му е местният свещник Иван Левов. В 1887 година Никола Зографов се запознава с Тодор Ецов, който му оказва голяма влияние. Двамата започват да събират фолклорни материали от Велешко, Щип и Кочани, които издават в София в „Сборник за народни умотворения“.

През 1894 година се включва в революционен кръжок във Велес, като го снабдява с оръжие и книжнина. По-късно същата година се изселва в Кюстендил, където се занимава с часовникарство. В 1895 година се запознава с Гоце Делчев и през есента на същата година Делчев и Задграничното представителство на ВМОРО го назначават за пунктов началник и ръководител на ВМОРО в града. Същевременно е деец на Македонската организация и в края на годината през декември е делегат от Кюстендилското македонско дружество на Втория конгрес на Македонската организация. През 1896 година участва в основаването и председателства Тайния македонски революционен комитет „Труд“ в Кюстендил. В кюстендилското село Сабляр урежда бомболеярна на ВМОРО по идея на Гоце Делчев през пролетта на 1897 година. През същата година Никола Зографов е касиер на комитета за подпомагане на бежанците от Винишката афера, по-късно е избран неколкократно за председател на македонското дружество в Кюстендил. През април 1901 година е делегат на Осмия македоно-одрински конгрес от Пиянечкото дружество.

Зографов поддържа оживена кореспонденция с дейци от Задграничното представителство в София - Гоце Делчев, Гьорче Петров, с дейци от Върховния македонски комитет в София - Борис Сарафов, Владислав Ковачев, Георги Петров, Наум Тюфекчиев, Антон Бозуков и други, с дейци от вътрешността на Македония и Одринска Тракия - Атанас Раздолов, Мише и Александър Развигорови, поп Д. Марков, Димитър Миразчиев, Васил Чекаларов, Димитър Ляпов, Тома Давидов, Яне Сандански, Никола Малешевски, Иван Пожарлиев и други.

През 1901 година по здравословни причини е освободен от поста пунктов началник, но не прекъсва да подпомога революционното движение. Същата година издава „Няколко думи за борбите в Македоно-одринската организация“.

През Балканската война участва в Първа опълченска дружина, но през 1915 година губи напълно зрението си вследствие на хроническо заболяване. През 1927 година издава последната си книга „Строежа на живота. Едно обяснение на въпросите: 1. Как се създаде погрома на България. 2. Защо не можа да бъде извоювана автономията на Македония и Одринско“, а на 25 ноември 1931 година почива в София.

Зографов пише в спомените си:

Архивите му се съхраняват в НБКМ-БИА и в Държавна агенция „Архиви“. Син на дъщеря му Цветана Петкова (1899 – 1988) е българският диригент Добрин Петков (1923 - 1987).

Външни препратки

Родословие

Бележки 

Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
Български просветни дейци от Македония
Македоно-одрински опълченци
Български фолклористи от Македония
Дейци на ВМОК
Починали в София
Рензови
Български имигранти от Македония в Кюстендил
Хора с архиви в Централния държавен архив
Родени в Ораовец